ЭВМ — многозначная аббревиатура. Может иметь следующие значения:

 Электронно-вычисли́тельная маши́на или электро́нная вычисли́тельная маши́на — название компьютеров, принятое в русскоязычной научной литературе.
 СМ ЭВМ — семейство управляющих ЭВМ, созданных в конце 1970-х — начале 1980-х годов с участием стран Совета экономической взаимопомощи.
 ЕС ЭВМ (единая система электронных вычислительных машин) — советская серия компьютеров.
 «Это вы можете» (ЭВМ) — популярная советская научно-техническая телепередача.
 ЭВМ — советская рок-группа, исполнявшая музыку в стиле хард-рок.
 ЭВМ — электровакуумное машиностроение.
 «ЭВМ» — футбольный клуб из Рузаевки при Рузаевском опытном заводе электровакуумного машиностроения.
 Элементы высшей математики — название предмета в колледжах, техникумах и заведениях высшего образования, указываемое обычно в расписаниях.
 ЭВМ (в географии) — экваториальные воздушные массы.
 ЭВМ (из игры Мессерия) - Эпоха Великого Мира. Время, когда страны перестали воевать на долгие века.
 Когда-то первомикробы не умели родить ни рыб, ни птиц, ни животных. Так же и сейчас слоны не могут родить ни атомного ледокола, ни трёхколёсного велосипеда, ни даже карманный телефон .. )

Примечания